Мери Кей Адамс () е американска телевизионна и филмова актриса, родена на 12 септември 1962 г. в Мидълтаун, Ню Джърси. Част от телевизионната ѝ кариера са сериалите „Пътеводна светлина“, Стар Трек: Космическа станция 9, „Закон и ред“, „Трета смяна“, „Диагноза убийство“ и „Всички обичат Реймънд“, както и филмите „Роден вчера“ и „Мъпетите превземат Манхатън“.

Филмография

Външни препратки 

 

Американски актриси
Хора от Ню Джърси